Ботино — топоним в России.

 Ботино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ботино — микрорайон в городе Шатуре Московской области.
 Ботино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Ботино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Ботино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ботино — деревня в Селтинском районе Удмуртии.
 Ботино — остановочная платформа Казанского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Ботин